Billy Karren é um músico americano, mais conhecido por ter sido guitarrista da banda de punk rock: Bikini Kill. Ele também participou em outros projetos de música como The Go Team, The Frumpies, Corrections, e Spray Painted Love.

Como único integrante masculino de uma banda de riot grrrl, ele acabou ficando de fora de muitas das entrevistas com a banda Bikini Kill.

Ligações externas
Entrevista com ele e os outros membros de Bikini Kill

Guitarristas dos Estados Unidos